Kamień Mały peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kamień Mały, village de la voïvodie de Lubusz
 Kamień Mały, village de la voïvodie de Mazovie
 Kamień Mały, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie